MS, Ms, ms:
 MS — почтовый индекс штата Миссисипи.
 MS () — теплоход.
 MS (от  — «рукопись») — сокращение, которое пишется после названия биологического таксона, чтобы показать, что это название не было опубликовано (обнародовано), а упоминалось иным образом.
 Microsoft — американская компьютерная корпорация.
 Master of Science — магистр наук (учёная степень).
 Memory Stick — носитель информации на основе технологии флеш-памяти от корпорации Sony.
 Meteor Scatter (метеорная радиосвязь) — один из видов радиолюбительской связи с отражением от метеоров и метеорных следов.
 Multiple Sclerosis (рассеянный склероз) — хроническое прогрессирующее демиелинизирующее заболевание нервной системы.
 Ms. (миз) — нейтральное обращение к женщине в англоязычных странах.
 .ms — национальный домен верхнего уровня для Монтсеррата.
 ms — код малайского языка.
 ms — миллисекунда.
 Ms — мегасекунда.
 MS — частная военная компания MENSQUAD.
 MS Norman Atlantic — морской паром (ролкер типа ROPAX).
 MS-CHAP — протокол для выполнения процедур проверки подлинности удалённых рабочих станций Windows.
 MS-DOS — дисковая операционная система для компьютеров на базе архитектуры x86.
 MS-DOS Executive — приложение, являющееся оболочкой первых версий системы Windows.
 MS (от ) — общепринятое обозначение для мобильной станции абонента в архитектуре 2G сетей. В архитектуре 3G сетей это понятие было заменено на UE (User Equipment).